Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1992 je bilo šestinpetdeseto Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Potekalo je med 18. marcem in 10. majem 1992 v Pragii in Bratislavi, Češkoslovaška (skupina A), Celovcu in Beljaku, Avstrija (skupina B), Humbersidu, Združeno kraljestvo (skupina C1) ter Johannesburgu, Republika Južna Afrika (skupina C2). Zlato medaljo je osvojila švedska reprezentanca, srebrno finska, bronasto pa češkoslovaška, v konkurenci dvaintridesetih reprezentanc. To je bil za švedsko reprezentanco šesti naslov svetovnega prvaka.

Dobitniki medalj

Tekme

SP Skupine A

Lestvica 
OT-odigrane tekme, z-zmage, n-neodločeni izidi, P-porazi, DG-doseženo goli, PG-prejeti goli, GR-gol razlika, T-točke.

Poljska je izpadla iz skupine A.

SP Skupine B

Lestvica 
OT-odigrane tekme, z-zmage, n-neodločeni izidi, P-porazi, DG-doseženo goli, PG-prejeti goli, GR-gol razlika, T-točke.

Avstrija se je uvrstila v skupino A.
FR Jugoslavija je izpadla iz skupine B.

SP Skupine C1

Lestvica 
OT-odigrane tekme, z-zmage, n-neodločeni izidi, P-porazi, DG-doseženo goli, PG-prejeti goli, GR-gol razlika, T-točke.

Združeno kraljestvo se je uvrstilo v skupino B.

SP Skupine C2

Lestvica 
OT-odigrane tekme, z-zmage, n-neodločeni izidi, P-porazi, DG-doseženo goli, PG-prejeti goli, GR-gol razlika, T-točke.

Španija se je uvrstilo v skupino C1.

Končni vrstni red 

1992
1992 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Združenem kraljestvu
Šport v Republiki Južni Afriki
Šport v Pragi
Šport v Bratislavi‎
Šport v Celovcu
Beljak 
Humberside
Johannesburg